Het wereldkampioenschap korfbal 2015 werd in de Belgische steden Antwerpen, Gent en Herentals gehouden. België was eerder gastheer in 1984 en 1991. Het Nederlands korfbalteam verdedigde met succes de titel door in de finale het Belgisch korfbalteam te verslaan met 27-18.

België werd als gastland op 4 november 2011 door de IKF verkozen boven Nieuw-Zeeland, dat het WK in Wellington wilde organiseren.

Gekwalificeerde landen

Eerste ronde
Elke poule bestaat uit 4 teams, uit elke lotingspot een. De nummers een en twee uit elke poule gaan door naar de kampioensgroepen en de andere twee landen naar de verliezersgroepen.

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Tweede ronde
In de tweede ronde zijn er 4 poules. Twee daarvan zijn de zogenaamde kampioensgroepen waar de nummers 1 en 2 uitkomen van de eerste ronde en de andere twee zijn de verliezersgroepen waar de nummers 3 en nummer 4 spelen uit de eerste ronde. In de tweede ronde speelt elk team twee wedstrijden, zo wordt de wedstrijd niet gespeeld tegen het land waar het in de eerste ronde heeft tegen gespeeld. De uitslag van die wedstrijd telt wel mee in de stand.

Kampioensgroep E

Kampioensgroep F

Verliezersgroep G

Verliezersgroep H

Eindfase

Nummers 13 t/m 16

Nummers 9 t/m 12

Nummers 5 t/m 8

Nummers 1 t/m 4

Eindstand

Kampioen

Externe link
 Internationale korfbalorganisatie
 https://www.worldkorfball.sport/competitions/ikf-world-korfball-championship-ikf-wkc-89

Wereldkampioenschap korfbal
Korfbal in 2015
Korfbal 2015
Sportevenement in Antwerpen (stad)
Sport in Herentals
Sportevenement in Gent
Sportevenement in Antwerpen (provincie)